Ashville puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades estadounidenses:

Ashville, ciudad en el estado de Alabama;
Ashville, área no incorporada en el estado de Nueva York;
Ashville, villa en el estado de Ohio;
Ashville,  borough en el estado de Pensilvania.